Ez a szócikk tartalmazza a 2019-es Roland Garros férfi páros mérkőzéseit.

A címvédő a francia Pierre-Hugues Herbert–Nicolas Mahut párosa volt, de Herbert ebben az évben nem vett részt a tornán. Nicolas Mahut ezen a versenyen Jürgen Melzer oldalán lépett pályára, és a második körig jutott.

A győzelmet a Kevin Krawietz–Andreas Mies német páros szerezte meg, miután a döntőben 6–2, 7–6(3) arányban legyőzték a francia Jérémy Chardy–Fabrice Martin kettőst.

A magyar Fucsovics Márton a svéd Robert Lindstedttel párban indult, de az első körben vereséget szenvedtek.

Kiemeltek

Sorsolási tábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Jegyzetek

Források
Sorsolási tábla

F2